Le prix national de littérature dramatique (en , ou de son nom complet ), est un prix national de littérature d'Espagne qui est attribué chaque année par le ministère espagnol de la Culture pour la meilleure œuvre dramatique écrite par un Espagnol, dans l'une des langues en Espagne, et pour laquelle la première édition a eu lieu l'année avant la remise de la récompense. Le prix est doté de .

Histoire 

Le jury est composé de 10 personnes, dont le lauréat de l'édition antérieure, et remet le prix en octobre de chaque année.

Lauréats 

Ce prix a été décerné depuis sa création en 1977 sans interruption, excepté en 1984 et 1986 :
 1992 - , pour El manuscrito encontrado en Zaragoza
 1993 - Alfonso Sastre, pour Jenofa Juncal
 1994 - , pour El pájaro solitario
 1995 - Josep Maria Benet i Jornet, pour E. R.
 1996 - Sergi Belbel, pour Morir
 1997 - Manuel Lourenzo, pour Veladas indecentes
 1998 - , pour Ahlán
 1999 - Agustín García Calvo, pour Baraja del rey don Pedro
 2000 - , pour Una familia normal ; Gente que prospera
 2001 - , pour Naufragar en Internet
 2002 - Ignacio Amestoy, pour Cierra bien la puerta
 2003 - Fernando Arrabal, pour Carta de amor (como un suplicio chino)
 2004 - José Sanchis Sinisterra, pour Terror y miseria en el primer franquismo
 2005 - , pour Metempsicosis
 2006 - , pour Las gradas de San Felipe y empeño de la lealtad
 2007 - , pour Limpeza de sangue — écrit en galicien.
 2008 - , pour Pontifical
 2009 - , pour Dentro de la tierra
 2010 - , pour Aquel aire infinito
 2011 - , pour La colmena científica o el café de Negrín
 2012 - Angélica Liddell, pour La casa de la fuerza
 2013 - Juan Mayorga, pour La lengua en pedazos
 2014 - Manuel Calzada Pérez, pour 
 2015 -  et , pour 
 2016 - , pour 
 2017 - Alfredo Sanzol, pour 
 2018 - , pour 
 2019 - Alberto Conejero, pour 
 2020 - Guillem Clua, pour 
 2021 - , pour  (qui est incluse dans le livre

Notes et références

Lien externe 
 .

Articles connexes 
 Prix nationaux de la culture (Espagne)

Dramatique
Distinction fondée en 1977